Кораблинское городско́е поселе́ние — городское поселение в Кораблинском районе Рязанской области.

Административный центр — город Кораблино.

Официальные символы 
Флаг и герб городского поселения утверждены	10 февраля 2015 года.

Население

Состав городского поселения 
В состав городского поселения входит один населённый пункт — город Кораблино.

Местное самоуправление 
Местное самоуправление осуществляется на основании Устава города Кораблино, принятого 17 апреля 2006 года городским Советом депутатов. На основании Устава, власть в городе осуществляют:

 Кораблинский городской Совет депутатов
Представительный орган власти города. Состоит из 15 депутатов, избираемых населением Кораблинского городского поселения на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года.

 Председатели городского Совета депутатов
 Андреева Людмила Викторовна

 Главы администрации

Примечания 

Муниципальные образования Кораблинского района
Городские поселения Рязанской области